Rivière la Pêche kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière la Pêche (vattendrag i Kanada, lat 52,25, long -78,43), Québec, 
 Rivière la Pêche (vattendrag i Kanada, lat 45,64, long -75,93), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar